X. Olimpijske igre - Los Angeles 1932.

X. Olimpijske igre su održane 1932. godine u Los Angelesu, u SAD. Kako su te Igre održane u doba velike ekonomske krize, osim Los Angelesa nije bilo drugih gradova kandidata za domaćina. Također, velik broj zemalja je iz financijskih rezloga morao odustati od slanja velikog broja športaša ili uopće nije sudjelovao u Igrama, tako da je u usporedbi s prethodnim Igrama broj natjecatelja bio dvostruko manji.

Po prvi puta je za potrebe smještaja športaša izgrađeno Olimpijsko selo, kasnije iskorišteno za potrebe sveučilišta grada domaćina.

Popis športova 
Vaterpolo, plivanje i skokovi u vodu su se smatrali različitim disciplinama istog sporta pod imenom Akvatika, te je ukupni broj športova službeno bio 14.

Olimpijci su se natjecali i u umjetnosti.

Zemlje sudionice

Popis podjele medalja 
(Medalje domaćina posebno istaknute)

1932
 
Međunarodna višešportska natjecanja u SAD-u‎